Владимир Колокольцев:
 Колокольцев, Владимир Александрович (род. 1961) — министр внутренних дел России.
 Колокольцев, Владимир Георгиевич (1940—1996) — советский киноактёр.